Майлстон, Майлстоун ():

 Майлстон (, ) — деревня в графстве Южный Типперэри, провинция Манстер, Ирландия.
 Майлстоун, Льюис (, Лейб Мильштейн; 1895—1980) — американский кинорежиссёр, классик американского кинематографа, первый лауреат двух премий «Оскар».

См. также 
 Milestone (значения)